Lockward ist der Familienname folgender Personen:

Antonio Lockward Artiles (* 1943), dominikanischer Schriftsteller
Juan Lockward (1915–2006), dominikanischer Sänger und Komponist